

Palmarès

Olimpiadi
  a  nei pesi mediomassimi.

Collegamenti esterni